Abigor peut désigner : 
 Abigor, ou Eligos, un démon ;
 Abigor, un groupe de black metal.